Wicklmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Wicklmayr (1904–1983), deutscher Rechtsanwalt und Polizeipräsident
 Rainer Wicklmayr (1929–2020), deutscher Jurist und Politiker (CDU)